Fowler House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fowler House (Massachusetts), ID-Nr. 74000367
 Fowler House (Bastrop County, Texas), ID-Nr. 78003321
 Fowler House (Bell County, Texas), ID-Nr. 83003081